Apollonopolis oder Apollinopolis (griechisch  Apollonos polis) ist der Name mehrerer Orte im antiken Ägypten:

 Apollonopolis Magna, das heutige Edfu
 Apollonopolis Parva, auch Diocletianopolis, heute Qus (Stadt)
 Apollonopolis Heptakomias Mikra, heute Kom Isfaht in Oberägypten, zwischen dem  Tima und Assiut 
 Apollonopolis oder Apollonos Hydreium, eine Station an der Straße von Koptos nach Berenice Troglodytica (Berenike (Baranis))
 Apollonopolis (Äthiopien), Ort im östlichen Äthiopien

Entsprechende Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Titularbistum Apollonopolis Magna
 Titularbistum Apollonopolis Parva